Вергара () — город на востоке Уругвая, в департаменте Трейнта-и-Трес.

География 
Расположен в 54 км к северо-востоку от города Трейнта-и-Трес, между автомобильными дорогами № 18 и № 91. Вдоль северо-восточной границы города протекает река Аройо-Парао.

История 
Статус города (Cuidad) получил 13 декабря 1994 года.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 3 810 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Vergara

Города Уругвая
Трейнта-и-Трес